Mont Saint-Michel –  isolotto tidale situato presso la costa settentrionale della Francia
 Mont-Saint-Michel – comune del Canada, situato nella provincia del Québec, nella regione di Laurentides
 Le Mont-Saint-Michel – comune francese situato sul golfo di Saint-Malo, nel dipartimento della Manica
 Abbazia di Mont-Saint-Michel – importante complesso abbaziale francese

Pagine correlate 

 Mount Saint Michael